La Plata partido – körzet Argentína Buenos Aires tartományában
 La Plata – La Plata partido fővárosa
 La Plata obszervatórium – Csillagászati obszervatórium La Platában
 La Plata – kisváros az USA Missouri államában
 La Plata – kisváros az USA Maryland államában

Egyebek:
 Río de la Plata – folyó Argentínában